Молока́нов (Молока́нова) — фамилия. Известные носители:

 Молоканов, Василий Егорович (1888—?) — российский легкоатлет.
 Молоканов, Георгий Федосеевич — генерал-майор, профессор ВВА им. Ю. А. Гагарина.
 Молоканов, Константин Павлович (1904—1978) — советский рентгенолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Молоканов, Николай Михайлович — главный инженер, лауреат Сталинской премии.
 Молоканова, Анастасия (род. 2003) — белорусская гимнастка, участница Олимпийских игр 2020 года.
 Молоканова, Ирина Ивановна (род. 1957) — государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики, министр финансов Приднестровья (2007—2012).

См. также 
 Молокане
 Молокановка () — село в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.
 Молоканово — село в Куюргазинском районе Башкортостана (Россия).
 Молокановский — хутор в Октябрьском районе Волгоградской области России.